Сен-Жерме́н-лез-Арле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 65 км на південний захід від Безансона, 10 км на північ від Лонс-ле-Соньє.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2016 року Сен-Жермен-лез-Арле було приєднано до муніципалітету Арле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 507,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-лез-Арле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-лез-Арле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жура

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жура